Tenisowy turniej WTA Luxembourg Open 2011 odbył się w dniach 17-23 października w Luksemburgu, na kortach twardych w hali. Łączna pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Luksemburgu